Кюре:
 Название католического священника во франкоязычных странах (, см. Духовенство)

Топонимы
 Кюре — город в турецком иле Кастамону.
 Кюре — горная система в Турции ()
 Каракюре (также Кара-Кюре) — село в Дагестане

Персоналии
 Кюре Мелик (1340—1410) — классик лезгинской литературы

Кюрё 
 То же, что Кюрёнйоки (река в Финляндии)